Dangeardiana är ett släkte av svampar. Dangeardiana ingår i familjen Chytridiaceae, ordningen Chytridiales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Dangeardiana